Asmar peut désigner :

Personnes 
 Ásmar, un prénom masculin ;
 Azur et Asmar, un long métrage d'animation français de Michel Ocelot, sorti en 2006, dont l’un des deux héros porte ce prénom ;
 Asmar (أسمر en arabe), un nom de famille, porté notamment par :
 Asmar Asmar, un physicien et homme politique libano-syrien ;
 Hilmi al-Asmar, un journaliste et poète jordanien ;
 Nedda El-Asmar (née en 1968), une orfèvre belge ;
 Nidal Al-Asmar (né en 1969), un tireur sportif libanais ;
 Anthony J. Asmar, un chercheur.

Toponymes 
 Āsmār, la capitale du district de Bar Kunar, dans la Wilāyat-e Kunaṟ en Afghanistan ;
 Jibāl Abān al Asmar, dans la province d'Al Qasim, en Arabie saoudite.

Entreprises 	
 ASMAR, sigle de Astilleros y Maestranzas de la Armada, le chantier naval national de la marine chilienne.

Notes et références 

Prénom arabe